Статья о выступлении футбольного клуба «Торпедо» (Москва) в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.

Результаты 
По состоянию на 27 ноября 2003 года:

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 27 ноября 2003 года:

Итоговая статистика 

По состоянию на 27 ноября 2003 года:

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Футбольные клубы СССР в еврокубках
 Футбольные клубы России в еврокубках

ФК «Торпедо» Москва
Торпедо